A108 bzw. A 108 steht für:
 A108 (Russland), russische Fernstraße
 Alpine A108, französischer Sportwagen

Abkürzung